Kes est un personnage de Star Trek, joué par Jennifer Lien dans la série Star Trek: Voyager. C'est une Ocampa. Elle a été présente durant les trois premières saisons, quittant l'émission dans le second épisode de la quatrième saison, Le Don (The Gift), et ne faisant ensuite qu'une apparition dans l'épisode Fury de la sixième saison.

Personnage de Star Trek: Voyager
Personnage de fiction créé en 1995
Personnage de fiction féminin